Just like You:
 Just like You — музыкальный альбом Keb' Mo' (1996)
 Just like You — музыкальный альбом Кейши Коул (2007)
 Just Like You — музыкальный альбом Эллисон Ираэты (2009)
 Just like You — сингл Three Days Grace (2004)